Я́ков Поляко́в:
 Поляков, Яков Корнеевич (1895—1963) — советский военачальник, генерал-майор артиллерии.
 Поляков, Яков Соломонович (1832—1909) — российский банкир.